Alexandre Cláudio Zlotowski mais conhecido como Popóski  (Porto Alegre, 30 de janeiro de 1937 — Porto Alegre, 8 de setembro de 2008) foi um músico brasileiro.

Biografia 
Seu pai era violinista e sua avó paterna também tocava o instrumento. Resolveu iniciar a carreira tocando acordeon e piano.

Na década de 1950 formou um grupo musical chamado Popóski e seus Melódicos e foi pioneiro na introdução do rock em Porto Alegre, sendo que sua inspiração se deu por conta do grupo norte-americano Bill Haley e seus Cometas.

A formação do quinteto era formada por Ethevaldo no contrabaixo (seu irmão, falecido em 27/09/2012), os amigos Olmir Stocker na guitarra, Wladimir Lattoada no saxofone e Carlos Calcanhoto (pai de Adriana Calcanhoto) na bateria e o próprio Poposki no acordeon.

Nas décadas de 1960 e 70 tocava em jantares e reuniões, trabalho solo, executando sua música instrumental com teclados, sintetizadores e bateria eletrônica, e era muito requisitado no meio empresarial.

Era um fã incondicional de jazz, e sempre que grandes nomes se apresentavam na capital gaúcha ia aos shows com entusiasmo. Também atuou no ramo gráfico, trabalhando na empresa da família até sua morte.

Acordeonistas do Rio Grande do Sul
Brasileiros de ascendência polonesa
Naturais de Porto Alegre